ВГК «Снежком» — первый и единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс, располагающийся в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. Построен в 2008 году. В начале 2023 года начат демонтаж комплекса.

Ледово-развлекательный центр 
 В ледово-развлекательном центре располагаются каток, фитнес-центр, аквазона, игровые автоматы для детей, лазертаг.

Конструктивные особенности склона 
С целью экономии холода все тепловые мосты вынесены за пределы зоны холода.
Горнолыжный комплекс выполнен в виде эллипса, который закрывает все тепловые мосты и, одновременно, производит экранирование панелей потолка склона от солнечного излучения.

Снег 

В горнолыжном комплексе снег производится по системе айс-крэш (ice-crash) путём размельчения пластин льда до состояния снега в специальных холодильных машинах (ледогенераторах), которые могут производить 90 тонн снега в сутки. После размола снег по трубам транспортируется на склон. Технология ice-crash обеспечивает комфортные климатические параметры. Толщина снежного покрова достигает 50 см.

Склон 

Снежный склон длиной 365 и шириной 60 метров является одним из самых протяжённых среди существующих искусственных склонов и занимает площадь в 24 тыс. м², перепад высот на нём достигает 65 метров. Также существует учебный склон со специальным подъёмником длиной 54 м, сноуборд-парк и жёсткий склон, пользоваться которым можно только опытным лыжникам.. На склоне работают две снегоуплотнительные машины (ратраки), которые укладывают искусственный снег по склону. Ратраки оснащены системами очищения выхлопных газов. В комплексе используется следующее оборудование: холодильные машины Geneglace, термопанели ThyssenKrupp, подъемники Doppelmayr (СКАДО) бугельный и кресельный, спортивный инвентарь Fischer, Burton, Besson, Atomic, Rossignol.

Сноуборд-парк 
В ВГК «Снежком» расположен всесезонный сноуборд-парк  СНЕЖ.КОМ. В парке установлены фигуры: Down rail, Cannon Spine, Down-Flat-Down box, Down-Flat-Down rail, Flat plastic rail, Flat box, Multibox (wallrides и spine).

Климат снежной зоны 
На склоне, вне зависимости от внешней температуры, поддерживается постоянный климат. Температура воздуха — от −5 до −7 °C, а влажность составляет 65 %. Внутри комплекса имитируется альпийский климат, здесь постоянно работают 56 охладителей, которые также осушают воздух. Каждый час они перекачивают до 10 тысяч кубометров воздуха. Они имеют следующие функции: охлаждают воздух и вымораживают влагу на поверхности теплообменника, производят доставку свежего воздуха в помещение склона, охлаждают его летом и подогревают зимой, если температура воздуха вне склона меньше минус 10 градусов, выводят из помещения холодный отработанный воздух.
Под снежным покровом находится гигантская платформа, которая все время охлаждается с помощью пластиковых труб, длина которых составляет около 100 км. По трубам перекачивается хладоноситель. Хладоноситель — это жидкость, которую постоянно замораживают в специальной установке, которая, по сути, является огромным холодильником, охлаждающим за сутки порядка 150 тонн антифриза. Эта установка потребляет один мегаватт электричества, что можно сравнить с потреблением электричества целого города с населением 3000 человек.

Во время жары 2010 года многие люди приходили в ВГК «Снежком» для того, чтобы укрыться от изнуряющей жары и смога в Москве.

Атриум 
Досуговая часть Комплекса отгорожена от склона перегородкой со специальным стеклом, способным выдерживать перепад температур до 300 градусов. Это позволяет создавать зимний климат на склоне и летний в атриуме. В атриуме располагаются конференц-зал, рестораны, магазины, специальный тренажерный зал, в котором можно научиться кататься на лыжах и сноуборде.

См. также 
Ski Dubai

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт комплекса
 Выпуск телепередачи «Хочу знать с Михаилом Ширдвиндтом» от 25 марта 2011 г. Первый канал
 "Здесь сказка становится былью", статья о ВГК "Снеж.ком", Красногорские вести №113 от 26.08.08, голос ветерана

Горнолыжные курорты Московской области
Компании по алфавиту
Здания и сооружения Красногорска
Предприятия городского округа Красногорск